Die Divizia A 1939/40 war die achte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 27. August 1939 und endete am 9. Juni 1940.

Meister wurde Venus Bukarest.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten in einer Gruppe den Meister aus. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 Venus Bukarest – Meister
 Rapid Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B / Aussteiger 
Juventus Bukarest und Victoria Cluj: sportlicher Abstieg.
Für CAM Timișoara und AMEF Arad wurde vom frisch ernannten faschistischen Regime unter Ion Antonescu der Zwangsabstieg befohlen, da ihnen als Vereine der Arbeitergewerkschaft Kommunismusnähe vorgeworfen wurde.
FC Carpați Baia Mare nahm in der folgenden Saison als Nagybányai Sport Egylet in der zweiten ungarischen Liga (Nemzeti Bajnokság II, Kolozsvári csoport) teil, nachdem im Zweiten Wiener Schiedsspruch die Region um Baia Mare an Ungarn abgegeben wurde.

Aufsteiger in die Divizia A 
Mica Brad, FC Ploiești, FC Craiova, FC Brăila, Gloria Arad, Universitatea Cluj

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1939/40 auf romaniansoccer.ro (rumänisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1939/40
Liga-1-Saison